Muhammad al-Qá'im Bi-Amrillah (893-946), de tweede kalief in Ifriqiya
Al-Qá'im (kalief uit Bagdad) (1031-1075), een Abbasidische kalief uit Bagdad
Al-Qá'im (kalief uit Caïro) (1451-1455), een Abbasidische kalief uit Caïro
Al-Qá'im (persoon), een messiasachtig figuur in de Sjii-islam, soms aangeduid als de Mahdi.

Plaatsen
Al-Qá'im (stad), een stad in Irak, vlak bij de Syrische grens
Al-Qá'im (district), het district waarin deze stad zich bevindt
Qaimganj, een stad in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh